

Battaglie 
 Battaglia di San Martino (24 giugno 1859) – battaglia della seconda guerra d'indipendenza italiana
 Battaglia del San Martino (novembre 1943) – battagli della seconda guerra mondiale

Geografia

Croazia

Frazioni 
 San Martino in Valle (in croato Martinšćica) – località della municipalità di Cherso (in croato Cres) capoluogo dell'isola omonima
 San Martino di Liburnia (in croato Martinšćica) – località facente parte della municipalità di Costrena (in croato Kostrena) nella regione litoraneo-montana

Isole 
 San Martino (in croato Sveti Marin) – scoglio situato nel comune di Novi nella regione litoraneo-montana

Francia

Comuni 
San Martino Lantosca – comune francese delle Alpi Marittime
San Martino di Lota – comune francese nel dipartimento della Corsica settentrionale

Italia

Comuni 
 San Martino di Castrozza – località turistica del Trentino
 San Martino al Tagliamento – provincia di Pordenone
 San Martino Alfieri – provincia di Asti
 San Martino Buon Albergo – provincia di Verona
 San Martino Canavese – provincia di Torino
 San Martino d'Agri – provincia di Potenza
 San Martino dall'Argine – provincia di Mantova
 San Martino del Lago – provincia di Cremona
 San Martino di Finita – provincia di Cosenza
 San Martino di Lupari – provincia di Padova
 San Martino di Venezze – provincia di Rovigo
 San Martino in Badia/St. Martin in Thurn – provincia di Bolzano
 San Martino in Passiria/St. Martin in Passeier – provincia di Bolzano
 San Martino in Pensilis – provincia di Campobasso
 San Martino in Rio – provincia di Reggio Emilia
 San Martino in Strada – provincia di Lodi
 San Martino Sannita – provincia di Benevento
 San Martino Siccomario – provincia di Pavia
 San Martino sulla Marrucina – provincia di Chieti
 San Martino Valle Caudina – provincia di Avellino

Frazioni e quartieri 
 San Martino – ex frazione di Campione d'Italia passata nel 1861 al comune svizzero di Melide in Cantone Ticino
 San Martino – frazione del comune di Campi Bisenzio, nella città metropolitana di Firenze
 San Martino – frazione del comune di Colle Umberto in provincia di Treviso
 San Martino – frazione del comune di Codroipo in provincia di Udine
 San Martino – frazione del comune di Ferrara
 San Martino – frazione del comune di Fossano in provincia di Cuneo
 San Martino – quartiere di Genova
 San Martino – quartiere di Grosseto
 San Martino – frazione del comune di Montecorvino Rovella in provincia di Salerno
 San Martino – frazione del comune di Mozzate in provincia di Como
 San Martino – zona più alta della collina del Vomero a Napoli
 San Martino – quartiere di Pisa
 San Martino – frazione del comune di Prato
 San Martino – frazione del comune di Priverno in provincia di Latina
 San Martino – frazione del comune di San Fior in provincia di Treviso
 San Martino – frazione di Sarentino in provincia di Bolzano
 San Martino – frazione di Sellano in provincia di Perugia
 San Martino – frazione nel comune di Sessa Aurunca in provincia di Caserta
 San Martino – frazione del comune di Spadafora in provincia di Messina
 San Martino – frazione di Stella in provincia di Savona
 San Martino – frazione di Trecate in provincia di Novara
 San Martino – quartiere di Trento
 San Martino – frazione del comune di Val Masino in provincia di Sondrio
 San Martino al Cimino – frazione del comune di Viterbo
 San Martino alla Palma – frazione del comune di Scandicci nella città metropolitana di Firenze
 San Martino dei Nolini – frazione del comune di Santarcangelo di Romagna in provincia di Rimini
 San Martino del Carso – frazione del comune di Sagrado in provincia di Gorizia
 San Martino della Battaglia – frazione di Desenzano del Garda in provincia di Brescia
 San Martino di Taurianova – frazione di Taurianova in provincia di Reggio Calabria
 San Martino di Terzo – frazione del comune di Terzo di Aquileia in provincia di Udine
 San Martino di Campagna – frazione del comune di Aviano in provincia di Pordenone
 San Martino in Argine – frazione nel comune di Molinella nella città metropolitana di Bologna
 San Martino in Freddana – frazione del comune di Pescaglia in provincia di Lucca
 San Martino Olearo – frazione del comune di Mediglia nella città metropolitana di Milano
 San Martino Pizzolano – frazione del comune di Somaglia in provincia di Lodi
 San Martino sul Fiora – frazione del comune di Manciano in provincia di Grosseto
 Col San Martino – frazione del comune di Farra di Soligo in provincia di Treviso
 Contrada San Martino – contrada del Palio di Legnano
 Rio San Martino – frazione del comune di Scorzè nella città metropolitana di Venezia

Monti 

 Monte San Martino – in provincia di Udine, 987 m s.l.m.
 Monte San Martino – sopra Lecco avancorpo della Grigna Meridionale, m 1474 m s.l.m.
 Monte San Martino – sopra la Valcuvia, in provincia di Varese, 1087 m s.l.m.

Valli 
Valle San Martino – tra le province di Lecco e di Bergamo

Slovenia 

 San Martino Collio – frazione del comune di Collio

Santi 
 San Martino (†132) – discepolo degli Apostoli e vescovo di Vienne (Francia), commemorato il 1º luglio
 San Martino (†210) – vescovo di Treviri e martire, commemorato il 19 luglio
 San Martino (†350) – vescovo di Tongres, festeggiato il 21 giugno
 San Martino di Tours (†397) – festeggiato l'11 novembre
 San Martino (†400) – abate di Saujon presso Saintes, festeggiato il 7 dicembre
 San Martino di Braga (†580) – portoghese, vescovo in Spagna, commemorato il 20 marzo
 San Martino di Mondragone (†580) – eremita e seguace di san Benedetto, si ritirò sul Monte Massico fra Carinola e Mondragone, celebrato il 3 agosto
 San Martino di Vertou (†601) – abate del monastero di Vertou (Nantes), ricordato il 24 ottobre
 San Martino I papa (†655) – martire in Crimea, commemorato il 13 aprile
 San Martino di Remont (VII secolo) – abate benedettino di Remont, celebrato il 28 settembre
 San Martino di Arades (†726) – monaco a Corbie, celebrato il 26 novembre
 San Martino di Soure (†1156) – prete portoghese martire dei saraceni, commemorato il 31 gennaio
 San Martino di Léon (o della Santa Croce) (†1203) – sacerdote agostiniano di Léon, celebrato il 12 gennaio
 San Martino di Finosoja (†1213) – monaco cistercense e vescovo di Sigüenza (Spagna), celebrato il 3 settembre
 San Martino (†1259) – abate camaldolese, celebrato il 13 settembre
 San Martino dell'Assunta (†1597) – martire a Nagasaki, ricordato il 5 febbraio
 San Martino – prete di Spagna, festeggiato l'11 febbraio
 San Martino de Porres (†1639) – peruviano, religioso domenicano, commemorato il 3 novembre
 San Martino Thin – sacerdote vietnamita, martire con san Martino Tho e san Paolo Ngan in Vietnam, celebrato l'8 novembre
 San Martino Tho – sacerdote vietnamita, martire con san Martino Thin e san Paolo Ngan in Vietnam, celebrato l'8 novembre

Unità militari 

 San Martino – pirofregata corazzata della Regia Marina varata nel 1863
 San Martino – cacciatorpediniere della Regia Marina varato nel 1920

Altro 
 San Martino – poesia di Giosuè Carducci
 Comunità di San Martino – associazione di sacerdoti prevalentemente francesi, fondata nel 1976 a Genova-Voltri
 Fare San Martino – modo di dire italiano per "traslocare"
 San Martino – dipinto di Cesare Breveglieri
 San Martino – singolo di Fiorello

Pagine correlate 
 Chiesa di San Martino
Saint-Martin
 Sankt Martin